Hustota je pojem, používaný pro řadu různých veličin. Obvykle označuje množství (hmotnost, počet) něčeho vztažený na jednotku plochy či objemu.

hustota – obvykle používané označení pro měrnou hmotnost
plošná hustota
objemová hustota částic
hustota elektrického náboje

hustota pravděpodobnosti
hustota zalidnění
optická hustota
hustota zčernání (denzita) ve fotografii je logaritmus poměru intenzity dopadajícího světla k intenzitě světla, které přešlo fotografickou emulzí